Le Hong Kong Open 2002 est l'édition 2002 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 7 au .
Peter Nicol remporte le titre, en battant Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2002

Masculin 2002
Sport en Chine en 2002
2002 à Hong Kong
Sport en août 2002
Sport en septembre 2002
Squash en 2002